Mussolini je lahko:

Priimek 
 Benito Mussolini – ustanovitelj fašizma in ministrski predsednik
 Vlada Mussolini – vlada Kraljevine Italije od leta 1922 do leta 1943
 Vlada Italijanske socialne republike – vlada Italijanske socialne republike od leta 1943 do leta 1945
 Rachele Guidi Mussolini – žena Benita Mussolinija
 Arnaldo Mussolini – brat Benita Mussolinija
 Edvige Mussolini – sestra Benita Mussolinija
 Vittorio Mussolini – sin Benita Mussolinija
 Bruno Mussolini – sin Benita Mussolinija
 Romano Mussolini – glasbenik, slikar in sin Benita Mussolinija
 Edda Ciano Mussolini – hči Benita Mussolinija
 Anna Maria Mussolini – hči Benita Mussolinija
 Alessandro Mussolini – kovač, anarhist in oče Benita Mussolinija
 Rosa Maltoni Mussolini – mati Benita Mussolinija in žena Alessandra Mussolinija
 Sandro Italico Mussolini – sin Arnalda in vnuk Benita Mussolinija
 Vito Mussolini – sin Arnalda in vnuk Benita Mussolinija
 Alessandra Mussolini – italijanska političarka in plesalka, hči Romana in vnukinja Benita Mussolinija

Drugo 
 Mussolini – frazione Villanove di Camposampiero v Pokrajini Padova